Olszanka est le nom de :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Olszanka, dans le powiat de Łosice
 du village de Olszanka, chef-lieu de cette gmina
 du village de Olszanka, dans le powiat de Wyszków
 du village de Olszanka, dans le powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Olszanka, dans le powiat de Biłgoraj
 du village de Olszanka, dans le powiat de Lublin
 du village de Olszanka, de la gmina de Kraśniczyn, dans le powiat de Krasnystaw
 du village de Olszanka, de la gmina de Łopiennik Górny, dans le powiat de Krasnystaw

dans la voïvodie d'Opole
 de la gmina de Olszanka, dans le powiat de Łosice
 du village de Olszanka

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Olszanka

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Olszanka, dans le powiat de Białystok 
 du village de Olszanka, dans le powiat d'Augustów
 du village de Olszanka, dans le powiat de Sejny 
 du village de Olszanka, dans le powiat de Sokółka 
 du village de Olszanka, de la gmina de Filipów, dans le powiat de Suwałki 
 du village de Olszanka, de la gmina de Przerośl, dans le powiat de Suwałki 
 du village de Olszanka, de la gmina de Rutka-Tartak, dans le powiat de Suwałki 
 du village de Olszanka, de la gmina de Szypliszki, dans le powiat de Suwałki 

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Olszanka

Homonymie de toponyme